Zhoř kan verwijzen naar de volgende Tsjechische gemeenten:
 Zhoř (okres Jihlava)
 Zhoř (okres Písek)
 Zhoř (okres Tachov)
 Zhoř (okres Brno-venkov)
 Zhoř u Mladé Vožice
 Zhoř u Tábora
 Stránecká Zhoř
 Zálesná Zhoř